Saint-Nicolas-la-Chapelle ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube), Département Aube
 Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie), Département Savoie